Люблинец — населённые пункты:

 Люблинец — город в Польше, входит в Силезское воеводство, Люблинецкий повят
 Люблинец — посёлок городского типа на Украине, входит в Ковельский район Волынской области